Янардаг:

 Янардаг — гора в окрестностях Баку (Азербайджан)
 Янардаг — личный конь 1-го президента Туркменистана, Сапармурата Ниязова